Liepman ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Liepman (1905–1966), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Literaturagent und Antifaschist
 Ruth Liepman (1909–2001), deutsche Juristin und Literaturagentin